Некоторые страны и территории, признанные офшорными по мнению ряда признанных учреждений, включая Международный валютный фонд (IMF), Financial Secrecy Index (управляемый Tax Justice Network), Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD) и прочие организации.



Список 

1 Ранее был частью Нидерландских Антильских островов, которые были расформированы в 2010 году и сейчас является самоуправляющейся территорией.
2 Только Федеральная территория Лабуан.
3 Включая Карибские Нидерланды (ранее Нидерландские Антильские острова, которые были расформированы в 2010 году).
4 Только Автономный регион Мадейра.
5 Только в некоторых штатах.

См. также 
 FATF Blacklist — Список не сотрудничающих стран и территорий.

Примечания

Ссылки 
 IMF 2000 report on offshore financial centres
 Моран Харари, Маркус Майнцер и Ричард Мерфи (октябрь 2012 года) «Financial Secrecy, Banks and the Big 4 Firms of Accountants» Tax Justice Network